Vindöga kan syfta på:

 Vindöga – den riktning som vinden upplevs komma ifrån.
 M/S Vindöga – ett fartyg som vanligen trafikerar Stockholms skärgård
 Vindöga (hus) – en slags öppning i ett hus.
 Äldre benämning för fönster